Ралюченко:

 Ралюченко, Андрей Сергеевич (род. 1995) — украинский футболист.
 Ралюченко, Сергей Петрович (род. 1962) — советский и украинский футболист, украинский футбольный тренер.